Slovo Světec může znamenat:
 světec (svatý člověk)
 Světec (okres Teplice) – obec v okrese Teplice
 Světec (zámek) – zámek v obci Světec
Světec (nádraží) – železniční stanice v místní části Chotějovice obce Světec
 Světec (Bezvěrov) – část obce Bezvěrov v okrese Plzeň-sever
 Bedřichův Světec – část obce Bělušice v okrese Most

Odkazy